« Europa » est le nom de l'Europe (le continent européen) dans de nombreuses langues, notamment les langues européennes (majorité des langues germaniques, des langues romanes et de quelques langues slaves). Il peut aussi désigner :

Arts et culture

Chanson 
 Europa (Earth's Cry Heaven's Smile) une chanson de Carlos Santana dans son album Amigos (1976).
 Europa, un album pirate de Björk (1998).

Cinéma 
 Films
 Europa, un film danois de Lars von Trier (1991).
 Europa Report, un film américain de Sebastián Cordero (2013).
 Europa Europa, un film allemand d'Agnieszka Holland (1990).
 Sociétés
 Europa Cinemas, réseau international de salles de cinéma pour la diffusion des films européens.
 EuropaCorp, une société de production française de cinéma créée en 1992.
 EuropaCorp Distribution, la branche de distribution de films d'EuropaCorp créée en 2001.

 Télévision 
 EuropaCorp Télévision, la branche télévisuelle d'EuropaCorp créée en 2002.

 Jeu de société 
 Europa Universalis, un jeu de société créé en 1993.

 Jeu vidéo 
 Europa Universalis, une série de jeux de stratégie en temps réel lancée en 2000.
 Europa-R, un système d'arcade créé par la société Sega en 2008.

 Littérature 
 Europa, un roman de Romain Gary (1972).
 Europa, un roman de Tim Parks (1997).
 Europa, une série de romans policiers jeunesse de Béatrice Nicodème (2007-).
 Europa - La Dernière Chance de l'Europe, un essai de Valéry Giscard d'Estaing

 Constructions et ingénierie 
 Navires 
 Europa (1911), un grand voilier de type trois-mâts barque 
 Europa (1923), Europa (1930) et Europa (1953), trois paquebots transatlantiques.
 Europa (1981), un navire de croisière.
 , le nom de plusieurs navires de la Royal Navy.
 Europa 1'', un bateau-pompe franco-allemand

Autres 
 Europa, le premier projet européen de lanceurs spatiaux et première fusée européenne (années 1960).
 La Lotus Europa (1966-1975), une automobile de Lotus Cars 
 La Lotus Europa (2006), un autre modèle de la même marque.
 L'Europa XS, un avion monoplan biplace, à aile surbaissée, de construction amateur.

Lieux 
 Europa, une ancienne province romaine créée en 294.
 Europa, une station de la ligne 1 du métro de Séville (Espagne).
 L’île Europa, une petite île française de l’océan Indien, qui fait partie des Îles Éparses.
 Europa-Park, un parc à thèmes situé à Rust, en Allemagne.
 EuropaCity, un projet de centre commercial et de loisirs sur la commune de Gonesse, au nord de Paris.

Personnalité 
 Europa, la fille de Philippe II de Macédoine et de sa dernière épouse Cléopâtre, princesse macédonienne.

Sport 
 La Ligue Europa ou UEFA Europa League en anglais, compétition de Football de l'UEFA.
 Le Club Esportiu Europa, un club de football espagnol basé à Barcelone.

Divers 
 Europa, une monnaie européenne utopique créée en 1928 à Cizely par le député français Philibert Besson.
 Europa, le portail Internet de l'Union européenne.
 La prise Europa, un type de prise électrique.
 L’émission EUROPA, une émission annuelle de timbres-poste des administrations postales membres de PostEurop.
 Europa, une ONG dotée d'un statut participatif au Conseil de l'Europe, basée à Limoges.

Voir aussi